Со́рос може означати:
прізвища
 Джордж Сорос (, *1930) — визначний американський фінансист угорсько-єврейського походження, меценат, філософ.
 Тівадар Сорос (1894–1968) — угорський адвокат, письменник-есперантист, батько Пола і Джорджа Сороса.
топоніми
 3652 Сорос — астероїд головного поясу, відкритий 6 жовтня 1981 року.

Див. також 
 Соросівський професор
 Фонд Сороса.

прізвища